Por Luigi de Magistris puede referirse a:

 Luigi De Magistris (1926), cardenal italiano;
 Luigi De Magistris (1967), alcalde de Nápoles.